

Chimica 
 R53 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R53 – tangenziale di Châtelet (Belgio)
 R53 – strada regionale Parys – Ventersdorp (Sudafrica)